

Sigle 
 Off-topic – fuori tema
 Operazione Trionfo – reality show
 Organizzazione Todt – impresa di costruzioni della Germania nazista

Codici 
 OT – codice vettore IATA di Aeropelican Air Services
 OT – codice ISO 3166-2:NA di Oshikoto (Namibia)
 OT – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Olt (Romania)

Religione 
 O.T. – Ordine Teutonico
 O.T. – Suore di Carità dell'Ordine Teutonico
 Ot – Parola ebraica per simbolismo

Altro 
 Ot – lettera dell'alfabeto cirillico
 OT – vecchia sigla automobilistica della provincia di Olbia-Tempio (Italia), soppressa nel 2016
 OT – vecchia targa automobilistica di Ostrava (Repubblica Ceca)
 OT - Operational Technology